Bouillac (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Bouillac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bouillac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje